ABG steht als Abkürzung für:
 African Beach Games, afrikanische Multisportveranstaltung
 Akademie Bayerischer Genossenschaften
 Aktienbaugesellschaft für kleine Wohnungen, siehe ABG Frankfurt Holding
 Allgemeine Bauartgenehmigung, siehe Bauartgenehmigung
 Allgemeine Bibliotheken der GGG Basel, siehe GGG Stadtbibliothek Basel
 Allgemeines Berggesetz, siehe Berggesetz
 Altenaer Baugesellschaft
 Alter Botanischer Garten
 Anhaltische Bahn Gesellschaft mbH, siehe Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft
 Anton-Bruckner-Gymnasium Straubing
 Arbeit – Bewegung – Geschichte, geschichtswissenschaftliche Fachzeitschrift
 Auftragsbautengrundsätze
 Ausbildungsbeiträgegesetz, siehe Gesetz über die Ausbildungsbeiträge
 Automatische Biometriegestützte Grenzkontrolle
 Bahnhof Hamburg-Bergedorf (DS100-Code)
 Flughafen Abingdon (IATA-Flughafencode), Flughafen in Queensland, Australien

als Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Altenburg und Landkreis Altenburger Land 

Abg. steht als Abkürzung für:
 Abgeordneter

Siehe auch:

Abkürzung